Wierum (Friesland), een plaats in de gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)
Wierum (Groningen), een plaats in de gemeente Het Hogeland (Groningen)
Oude naam van Wittewierum (voor 1213)